A Bolgár Államvasutak rövidítése (BDŽ)
 A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar rövidítése (BDZ)